Cet article dresse la liste des présentateurs des journaux télévisés de M6.

 en diffusant un journal tout en images, Le Six'.

En , elle programme de nouveau un journal télévisé avec présentateur, Le 12:50 à la mi-journée du lundi au vendredi, complété en  une édition du soir Le 19:45 et deux éditions le week-end.

Titulaires

Le 12:45 (Le 12:50 jusqu'en janvier 2010)

Semaine (du lundi au vendredi) 
 Depuis janvier 2023 : Nathalie Renoux
 De  à décembre 2022 : Kareen Guiock
  à  : Aïda Touihri (David Jacquot le vendredi en 2009/2010)
  à  : Nathalie Renoux
  : Aïda Touihri
 Janvier à  : Anne-Sophie Lapix

Week-end (du samedi et dimanche) 

 Depuis janvier 2023 : Dominique Tenza

 De  à décembre 2022 : Nathalie Renoux

Le 19:45

Semaine (du lundi au jeudi) 
 Depuis  : Xavier de Moulins
  à  : Claire Barsacq

Week-end (du vendredi au dimanche) 

 Depuis le  : Dominique Tenza

 De  à décembre 2022 : Nathalie Renoux

Remplaçants

Le 12:45 (Le 12:50 jusqu'à janvier 2010)

Semaine (du lundi au vendredi) 
 Depuis  : Laurie Desorgher
Juillet 2017 : Diane Douzillé
  : Vicky Bogaert
  à : David Jacquot (les vendredis)
  à  : Franck Georgel ou Karelle Ternier
  à  : Aïda Touihri

Week-end (du samedi et dimanche) 
 Depuis  : Marie-Ange Casalta
 Juillet-Aout 2016 : Diane Douzillé
  à  : François-Xavier Ménage
  à  : Karelle Ternier

Le 19:45

Semaine (du lundi au jeudi) 
 Depuis Hiver 2019 : Florence de Soultrait
 Été/Hiver 2019 : Amandine Bégot
 à Hiver 2018 : Ophélie Meunier
  à  : Marie-Ange Casalta
  à  : François-Xavier Ménage
  : Bernard De La Villardière
  : Laurie Milliat-Desorgher
  à : Kareen Guiock
 Été 2010 : Xavier de Moulins
  à  : David Jacquot

Week-end (du vendredi au dimanche) 
 Depuis  : Marie-Ange Casalta
 Juillet-Aout 2016 : Diane Douzillé
  à  : François-Xavier Ménage
  à  : Karelle Ternier
  à : Céline Bosquet
  à : David Jacquot (les vendredis)

Notes et références

Articles connexes 
 Le 12:50
 Le 19:45

Replays journaux de M6 
Les derniers replays du 12:45 et du 19:45, c'est là : https://www.6play.fr/6play/info-et-societe-6play

le 1945
Liste en rapport avec la télévision